Люсьен Симон (; 17 июля 1861, Париж — 13 октября 1945, Сан-Марине, Комбри) — французский живописец, иллюстратор, литограф и педагог. Профессор художественной академии Гранд-Шомьер и Школы изящных искусств в Париже. Член Академии изящных искусств Франции (1927).

Биография 
Сын врача. Учился в столичном лицее Людовика Великого. Служил в армии.

С 1880 по 1883 год обучался в Академии Жюлиана в Париже под руководством Тони Робер-Флёри и Вильяма Бугро.

С 1881 выставлялся в Салоне французских художников и салоне национального общества изящных искусств. В 1884 году женский портрет его работы получил поощрительную премию в Салоне французских художников.

Посетил Нидерланды и был впечатлён работами Франса Халса, некоторое время находился под влиянием его творчества.

В 1890 году стал членом французского национального общества изящных искусств.

В 1891 году женился на Жанне Доше () (1869—1949), старшей сестре художника Андре Доше. В том же году встретился и подружился с Шарлем Котте. В 1895 с Котте и небольшой группой художников-единомышленников (Эдмон Аман-Жан, Морис Дени и др.) организовал так называемую «Чёрную банду современного общества» (), чьи работы отличались грубым реализмом и тёмной палитрой цветов.

Создав семью, в 1902 году купил заброшенный маяк в Сан-Марине, который превратил в дом отдыха для семьи и свою творческую мастерскую. Семейная жизнь стала для него источником вдохновения, здесь он написал много портретов жены, детей и внуков, сцен детских игр и др.

1900-е — 1920-е годы стали вершиной творческой карьеры Люсьена Симона. Его слава позволила много путешествовать, художник принял участие в нескольких международных выставках (Лондон, Венеция, Питтсбург).

Стало поступать много заказов от французского правительства, а также японских, европейских и американских музеев и коллекционеров из-за рубежа, в том числе из России (Иван Морозов и Сергей Щукин). Музей Прадо приобрёл его картину «Урок танца» (ныне в Центре искусств королевы Софии).

В 1900 году Люсьен Симон был награждён золотой медалью на Всемирной выставке в Париже и стал кавалером ордена Почётного легиона. В 1911 году был возведён в звание офицера ордена Почётного легиона.

В 1923 году назначен профессором Школы изящных искусств в Париже, где воспитал много известных художников, в том числе Штефана Попеску. В марте 1927 года был избран членом Академии изящных искусств Франции, а в следующем году — членом Совета национальных музеев Франции.

В 1933 году — официальный художник ВМФ Франции; все его художественные произведения, созданные в рамках POM, были объявлены принадлежащими к национальному культурному достоянию государства.

Профессор художественной академии Гранд-Шомьер.

Участвовал в создании Каса-де-Веласкес в Мадриде (1929). В 1931 году в Буэнос-Айресе прочитал несколько лекций по современной французской живописи. В 1934 году проиллюстрировал книгу «Исландский рыбак» Пьера Лоти .

В 1937 году художник был награждён Гран-при Всемирной выставки (Париж, 1937).

Во время Второй мировой войны жил в Сан-Марине, где писал пейзажи Оде, сцены из повседневной жизни рыбаков и крестьян.

В 2010 году Домиником Бойером, внуком художника, было создано «Общество Люсьена Симона» для сохранения и популяризации наследия художника.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Simon, Lucien
 Работы в музеях мира

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Графики Франции
Художники-иллюстраторы Франции
Художники-реалисты
Педагоги Франции
Умершие в Бретани
Художники-пейзажисты Франции
Члены Академии изящных искусств (Франция)
Обучавшиеся в Академии Жюлиана